Settidius ist der Gentilname von:

 Gaius Settidius Firmus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Titus Settidius Firmus, römischer Suffektkonsul 112